Чемпионат Канады по фигурному катанию 2016 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2015/2016. Спортсмены соревнуются на детском, юниорском и взрослом возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир проходил с 18 по 24 января 2016 года в Галифаксе, на арене Scotiabank Centre.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная на чемпионат мира, а также на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Протоколы соревнований
 Skate Canada

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2016 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2016 году
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)